Nikomedes ist ein männlicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung des Namens 
Altgriechisch 

Der Name ist altgriechischen Ursprungs und bedeutet der nach dem Sieg trachtet.

Namenstag 
15. September Nikomedes, ein römischer Märtyrer

Varianten 

Latein: Nicomedes

Bekannte Namensträger 
 mehrere Könige von Bithynien:
 Nikomedes I.
 Nikomedes II.
 Nikomedes III.
 Nikomedes IV.
 ein Angehöriger des spartanischen Königshauses der Agiaden, siehe Nikomedes (Sparta)
 ein Mathematiker, siehe Nikomedes (Mathematiker)

Männlicher Vorname
Griechischer Personenname